Nicholls (Geórgia)
William Henry Nicholls botânico australiano

Ou ainda:

Nichols

Desambiguação